

Film
 Skyline – film del 1931 di Sam Taylor
 Skyline – film del 2010 dei fratelli Strause

Musica 
 Skyline – brano musicale dei Krisma, pubblicato nell'album Iceberg e sul retro del singolo Iceberg, nel 1986
 Skyline – album di Steve Howe del 2002
 Skyline – album di Yann Tiersen del 2011

Geografia 

 Skyline – il profilo delineato contro il cielo dal panorama complessivo degli edifici di una città.

 Skyline – comune della contea di Jackson, Alabama (Stati Uniti d'America)
 Skyline – città della Contea di Blue Earth, Minnesota (Stati Uniti d'America)

Trasporti
 Skyline – serie di automobili Nissan
Skyline – compagnia aerea svedese